Черёмуховая — имя рек:

Черёмуховая (приток Джигитовки)
Черёмуховая (приток Ломовой), приток Ломовой
Черёмуховая (приток Кады), бассейн Ангары
Черёмуховая (приток Гахая), бассейн Хилка
Черёмуховая (приток Сухары), бассейн  Хилка
Черёмуховая (приток Селенги), бассейн  Селенги
Черёмуховая (приток Убур-Желыкена), бассейн Ингоды
Черёмуховая (приток Мати) (Хушарин), бассейн Алдана